

Niemcy 
1 gmina:
 Belau – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

Palau 
Palauska nazwa:
 Belau

Osoby 
 Jan Belau – żołnierz